Костенко, Александр:
 Костенко, Александр Иванович (1862—?) — русский генерал-майор.
 Костенко, Александр Николаевич (род. 1949) — советский и украинский юрист.